Firma
 Tissot – szwajcarska firma znana z produkcji zegarków

Ludzie
 James Tissot (1836-1902) – francuski malarz
 Nicolas Auguste Tissot (1824-1897) – francuski kartograf
 Noël de Tissot (1914-1944) – francuski hitlerowiec, kolaborant z Vichy, członek SS
 Samuel Auguste Tissot  (1728-1797) – szwajcarski lekarz, popularyzator wiedzy medycznej
 Stéphane Tissot (ur. 1979) – francuski narciarz